Volleybal op de Olympische Zomerspelen 2012 – Vrouwen (beach)
 Volleybal op de Olympische Zomerspelen 2012 – Vrouwen (zaal)